Denso ist der Name folgender Unternehmen:

 Denso, japanischer Automobilzulieferer und Hersteller von Industrierobotern
 Denso (Leverkusen), deutscher Hersteller von Korrosionsschutz- und Ingenieurbau-Produkten

Denso ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Daniel Denso (1708–1795), deutscher Sprach- und Naturwissenschaftler
 Paul Denso (1873–1944), deutscher Entomologe